Голутвин может означать:

Топонимы 
 Голутвин — район городского округа Коломна.
 Голутвин — железнодорожная станция на территории Коломны.

Персоналии 
 Голутвин, Вадим Юрьевич (1953—2022) — советский и российский гитарист, композитор, аранжировщик, продюсер.
 Голутвин, Игорь Анатольевич (род. 1934) — советский и российский физик.

См. также 
 Ново-Голутвин монастырь 
 Старо-Голутвин монастырь